Il doppio del torneo di tennis Quito Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jaime Fillol e Álvaro Fillol che hanno battuto in finale Iván Molina e Jairo Velasco Sr 6-7, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Chris Lewis /  Paul McNamee (quarti di finale)
 Jaime Fillol /  Álvaro Fillol (Campioni)

 Ramiro Benavides /  Werner Zirngibl (primo turno)
 Michael Grant /  Roger Guedes (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Quito Open 1979